Tadeusz Fijas (ur. 1960) – polski skoczek narciarski, reprezentant Polski. Czterokrotny medalista mistrzostw Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1985.

Młodszy brat Piotra Fijasa.

Przebieg kariery 
Karierę sportową rozpoczął w BBTS Włókniarz Bielsko-Biała, a kontynuował ją w Olimpii Goleszów. W 1983 zdobył dwa medale mistrzostw Polski – srebrny na skoczni K90 i brązowy na K70 i wystartował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich na Čerťáku, gdzie był 31. Rok później obronił tytuł wicemistrza kraju na skoczni dużej.

Tylko raz w całej karierze zdobył punkty w zawodach Pucharu Świata, a było to 23 lutego 1985 podczas konkursu lotów na mamuciej skoczni w Harrachovie. Stanął wówczas na najniższym stopniu podium, po skokach na 155 m i 169 m. Jego łączna nota wyniosła 345,0 pkt. i został sklasyfikowany ex aequo z Jiřím Parmą i Trondem Jøranem Pedersenem. Jest jednym z dwunastu polskich skoczków w historii (obok Stanisława Bobaka, Piotra Fijasa, Janusza Malika, Adama Małysza, Kamila Stocha, Piotra Żyły, Krzysztofa Bieguna, Jana Ziobry, Macieja Kota, Dawida Kubackiego i Andrzeja Stękały), którzy byli w pierwszej trójce konkursu Pucharu Świata. W sezonie 1984/1985 został sklasyfikowany w PŚ na 40. miejscu. W tym samym roku wziął udział w mistrzostwach świata w Seefeld. Na skoczni normalnej uplasował się na 55. miejscu, a na dużej na ostatniej, 62. pozycji. W mistrzostwach świata w lotach w Planicy był 29. W tamtym sezonie zdobył także srebrny medal MP.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Polski 
 3-krotny wicemistrz Polski w skokach:
 na skoczni 90 m (1983, 1984, 1985)
 brązowy medalista mistrzostw Polski w skokach:
 na skoczni 70 m (1983)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS
 Wyniki Fijasa w serwisie wyniki-skoki.hostingasp.pl

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy BBTS Włókniarza Bielsko-Biała
Skoczkowie narciarscy Olimpii Goleszów
Urodzeni w 1960